Revisionisme heeft meerdere betekenissen, zie:

 Historisch revisionisme
 Holocaustrevisionisme; zie ook negationisme
 Revisionisme (personeelsbeleid)
 Revisionisme (marxisme)
 Politiek revisionisme